Яков Чёрный (; псевдонимы — «Пуля», «Ударник», «Мушка»; 15 января 1914 — 23 декабря 1944) — деятель украинского националистического движения в период Второй мировой войны, хорунжий УПА, руководитель военного округа «Сян», который принадлежал к оперативной группе УПА-Запад.

Биография 
Окончил среднюю школу во Львове, служил в польской армии, учился в Люблинском университете.

Член ОУН. Арестован в 1934 году в связи с причастностью к убийству польского министра внутренних дел Бронислава Перацкого. На Варшавском процессе (1936 г.) был приговорён к двенадцати годам лишения свободы. В момент германского вторжения в Польшу вышел на свободу, после того как охрана тюрьмы разбежалась.

Во время немецкой оккупации служил в Украинской вспомогательной полиции в Пшемысле и Добромиле. В 1943 году был арестован гестапо за националистическую деятельность, выпущенный в 1944 году. После освобождения из тюрьмы в 1944 году — первый командир ВО-6 «Сян».

Погиб 23 декабря 1944 во время боя с войсками НКВД. Вместе с ним погибли двое боевиков и его жена. В его честь были названы сотни ТВ-26 «Лемко»: «Ударники 1», «Ударники 2», и т. д. Похоронен в селе Ямна Долишняя.

Примечания 

Военные Польши
Репрессированные в Польской Республике (1918—1939)
Персоналии:Украинская повстанческая армия
Члены Организации украинских националистов
Члены Украинской вспомогательной полиции
Участники Второй мировой войны
Родившиеся в королевстве Галиции и Лодомерии
Убитые при задержании

Ссылки 
 Мірчук П. Нарис історії Організації Українських Націоналістів, т. 1. Мюнхен — Лондон — Нью-Йорк, 1968; Довідник з історії України, т. 1. К., 1993. 
 Перепічка Є. В. Феномен Степана Бандери. — Львів: Сполом, 2008. 
 Квазіенциклопедія ОУН-УПА